Novalnet ist ein deutscher, weltweit tätiger Payment-Service-Provider (PSP, englisch für Zahlungsdienstleister) und europäisches Zahlungsinstitut, das E-Commerce-Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen im Onlinehandel, mobil sowie im stationären Handel am Point of Sale zu akzeptieren und zu verarbeiten.

Die Software-as-a-Service-Plattform bietet Händlern Lösungen für die Integration einer Zahlungsabwicklung sowohl in geläufige als auch selbst entwickelte E-Commerce-Systeme wie Online-Shops, Marktplätze, Content Management Systeme (CMS), Customer-Relationship-Management- (CRM), Enterprise Resource Planning- (ERP) und Warenwirtschaftssysteme (WaWi). Die Integration erfolgt je nach Geschäftsmodell des Händlers über eine Programmierschnittstelle (API genannt), iFrame, SDKs (Software Development Kits) oder WebViews, um den Datenfluss zwischen den Systemen und somit die Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention und die anderen zahlungsbezogenen Dienstleistungen in Echtzeit zu gewährleisten.

Zahlungsplattform 
Mit der Novalnet-Zahlungsplattform können Unternehmen z. B. Kreditkarten, Debitkarten, Online-Überweisungen, Vorkassezahlungen, Käufe auf Rechnung sowie lokale Zahlungsmethoden und mobile Zahlungen wie PayPal, Apple Pay und Google Pay akzeptieren. Als von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenziertes Zahlungsinstitut verfügt Novalnet über die erforderlichen Erlaubnisse und Zertifizierungen für die weltweite Zahlungsabwicklung. Aufgabe der Plattform ist es, die Geschäftsprozesse von Händlern entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette, vom Checkout bis zum Inkasso, zu automatisieren.

Mitbewerber sind unter anderem Adyen und Stripe.

Geschichte 
Novalnet wurde 2007 von Gabriel Dixon gegründet, um Zahlungslösungen für den E-Commerce, zunächst fokussiert auf die DACH-Region, anzubieten. Das globale Unternehmensnetzwerk beschäftigt insgesamt ca. 200 Mitarbeiter in vier verschiedenen Ländern: Der Hauptsitz der Novalnet AG ist in Deutschland (München). Daneben existieren noch drei weitere Tochtergesellschaften, die Novalnet Ltd. in der UK (Croydon), die Novalnet Corp. mit Sitz in den USA (New York), und die Novalnet Pvt. Ltd. mit Sitz in Indien (Chennai). Das Unternehmen ist unabhängig von externen Investoren und wird dabei u. a. geführt durch den geschäftsführenden Gesellschafter, den Vorstandsvorsitzenden (CEO) Gabriel Dixon.

Novalnet zählt weltweit B2C- und B2B-Unternehmen zu seinen Kunden. Der Name „Novalnet“ leitet sich vom portugiesischen Wort „nova“ ab, was „neu“ bedeutet und sich auf die Fähigkeit bezieht, in der sich schnell entwickelnden Payment-Branche auf dem neuesten Stand und innovativ zu bleiben.

Wachstum 
Novalnet steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um rund 28 % bei einem Gesamtvolumen von 1,35 Milliarden Euro. Im ersten Quartal 2020 stieg der Umsatz der Novalnet AG im Vergleich zum ersten Quartal 2019 um 37,82 %. Im Ranking des Magazins FOCUS Business erschien das Unternehmen zweimal als eines der umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland und wurde anhand einer signifikanten Umsatzsteigerung zwischen 2015 und 2019 mit den Prädikaten „Wachstumschampion 2020“ und „Wachstumschampion 2021“ ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt die Zahlungsplattform seit 2019 jährlich das Gütesiegel „Software Hosted in Germany“ (Stand 2021).

2021 erhielt Novalnet den E-Commerce Germany Award in zwei Kategorien – 1. Platz für "Best Solution for International Expansion " und 3. Platz in der Kategorie "Best payment provider". Im Juli wurde das Shopware-Plugin von Novalnet von Shopware als eine der besten Apps in der Rubrik "App of the Week" im Shopware Store vorgestellt. Im Februar 2021 wurde Novalnet in das Buch "Wirtschaftsstandort Freistaat Bayern" aufgenommen.

2018 gewann Novalnet den 1. Preis als „Best Payment Provider“ bei den E-Commerce Berlin Awards. Im selben Jahr wickelte das Unternehmen 2 Milliarden Transaktionen ab und steigerte seinen Bruttoumsatz um 14 %.

Im Jahr 2017 erhielt Novalnet als umsatzstärkster Payment-Service-Provider den „Deloitte Technology Fast 50 Award“. Dieser prämiert die 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland, gemessen am prozentualen Umsatzwachstum über die letzten vier Jahre.

Zwischen 2011 und 2016 gewann Novalnet den „Usage Award“ bei den European MPE Awards und wurde für den vom Europäischen Wirtschaftsforum veranstalteten Bayerischen Mittelstandspreis nominiert. 2011 wurde Novalnet bei den t3n Web Awards  als „Bester Payment-Service-Provider“ ausgezeichnet.

Das Unternehmen schreibt seit 2008 schwarze Zahlen.

Lizenziertes Zahlungsinstitut 
Die Novalnet AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenziertes Zahlungsinstitut und besitzt eine PCI-DSS-Zertifizierung nach Level 1 (höchste Stufe). Um die erforderlichen Vorschriften einzuhalten, führt das Unternehmen regelmäßige externe Audits durch.

Weblinks 
 Deutsche Webpräsenz der Novalnet AG

Einzelnachweise 

Branchensoftware
Finanzdienstleister (München)
Zahlungsverkehr
Gegründet 2007